Мертон — фамилия
 
 Мертон, Томас (1915—1968) — американский поэт, католический писатель, монах.
 Мертон, Элис — немецкая певица.

 Мертон (Лондон) — район в Лондоне.
 Мертон Колледж — один из старейших колледжей Оксфордского университета